Список компьютерных игр, вышедших для платформы FM Towns.



0-9 
 3x3 Eyes
 4D Sports Boxing
 4D Sports Driving
 4D Sports Tennis
 The 4th Unit Act 1 - Linkage
 The 4th Unit Act 2 - Linkage
 The 4th Unit Act 3 - Dual Targets
 The 4th Unit Act 4 - Zero
 The 4th Unit Act 5 - D-Again
 The 4th Unit Act 6 - Merry Goround
 The 4th Unit Act 7 - Wyatt

A 
 A-Train III
 After Burner
 After Burner II
 After Burner III
 Air Combat II Special
 Alice no Yakata CD
 Alice no Yakata CD 2
 Alice no Yakata CD 3
 Alltynex
 Alone in the Dark
 Alone in the Dark 2
 Alshark
 Amaranth 3
 Ambivalenz
 American Ultra Quizz
 Aoki Ookami to Shiroki Mejika - Genchou Hishi
 Awesome
 Ayumi Chan Monogatari Jisshaban

B 
 Blandia
 Blue - Will to Power
 Brandish
 Branmarker
 Branmarker II
 Bubble Bobble
 Buranmaka II

C 
 Can Can Bunny Extra
 The Case of the Cautious Condor
 Castles
 Chaos Strikes Back
 Chase HQ
 Collector D Bangaihen
 Crescent Moon Girl
 Cyberia

D 
 Daisenryaku 3
 Dalk
 De-Ja II
 Deep
 Derby Stallion
 Desire
 Die Gekirin
 Dinosaur
 Doll Using
 Doukyusei
 Doukyusei 2
 Dragon Half
 Dragon Knight III
 Dragon Knight 4
 Dragons of Flame
 Drakkhen
 Dungeon Master
 Dungeon Master: Chaos Strikes Back

E 
 Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon

F 
 F29 Retaliator
 Final Blow
 Flashback
 Flying Shark
 Frog Feast
 Fujitsu’s Habitat
 Fushigi no Umi no Nadia - Secret of Blue Water

G 
 Galaxy Force II
 Gekirin
 Genocide Square
 Genocide Square 2
 Giga Mortion
 Ginga Eiyuu Densetsu III (Legend of the Galactic Heroes III) Space War Simulation
 Gunship — The Helicopter Simulation

H 
 Heroes of the Lance
 The Horde

I 
 Indiana Jones and the Fate of Atlantis
 Indiana Jones and the Last Crusade
 Intruder

J 
 J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings
 Josikousei Shoujo Hatunetu

K 
 King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder!
 Kyukyoku Tiger

L 
 Last Armageddon
 Lemmings
 Lemmings 2
 The Legend of Kyrandia
 Legends of Valour
 Life & Death
 Lipstick Adventure 3
 Loom
 Lunatic Dawn II

M 
 Mad Paradox
 The Manhole
 Mega Morph
 Mega Spectre
 Metal Eye
 Metal Eye 2
 Microcosm
 Might and Magic III: Isles of Terra
 Misty
 The Secret of Monkey Island
 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
 Morita Shogi 2
 Ms. Detective Vol. 1
 Ms. Detective Vol. 2

N 
 Necronomicon (game)
 The New Zealand Story
 Nobunaga no Yabou - Tenshouki
 Novastorm

O 
 Operation Wolf

P 
 Ponkan
 Populous
 Power Dolls 2
 Princess Maker 2
 Pro Student G
 Provvidenza - Legenda la spada di Alfa
 Psychic Detective Vol. 1: Invitation
 Psychic Detective Vol. 2: Memories
 Psychic Detective Vol. 3: Aýa
 Psychic Detective Vol. 4: Orgel
 Psychic Detective Vol. 5: Nightmare
 Psychic Detective Vol. 6: Solitude
 Pu-Li-Ru-La

Q

R 
 R-Type
 Raiden (arcade game)
 Rainbow Islands Extra
 Rance III
 Rance 4.1
 Rance 4.2
 Rayxanber

S 
 Samurai Spirits
 Scavenger 4
 The Secret of Monkey Island
 Shadow of the Beast
 Shadow of the Beast II
 SHAMHAT The Holy Circlet
 Sherlock Holmes: Consulting Detective
 Sim City
 Sotsugyou Graduation
 Space Rogue
 Splatterhouse
 Strike Fighter
 Stronghold
 Super Street Fighter II
 Syndicate

T 
 T.D.F.: Terrestrial defense Force
 The Legend of Heroes II
 Tiger Heli
 Titan
 Turbo Outrun
 Twin Cobra

U 
 Ultima Trilogy (Ultima I & Ultima II & Ultima III)
 Ultima IV
 Ultima V
 Ultima VI
 Ultima Underworld: The Stygian Abyss
 Ultimate Tiger

V 
 Viewpoint
 Virtuacall 2

W 
 Wing Commander
 Wing Commander II
 Wing Commander: Armada
 Winning Post
 Wizardry V: Heart of the Maelstrom
 Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
 Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
 Words Worth
 Wrestle Angels 3
 Wrestle Angels Special

X 
 Xak III - The Eternal Recurrence

Y 
 Youju Senki A.D.2048
 Yuwaku

Z 
 Zak McKracken and the Alien Mindbenders

FM Towns